Presnowka (russisch ) ist der Name folgender Dörfer:
 Presnowka (Kysylschar), in Kasachstan, Gebiet Nordkasachstan, Rajon Kysylschar
 Presnowka (Schambyl), in Kasachstan, Gebiet Nordkasachstan, Rajon Schambyl
 Presnowka (Russland), in Russland, Oblast Omsk